Porvenir kan syfta på:

Chile 

 Porvenir (kommun), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Tierra del Fuego,

Honduras 

 El Porvenir (ort i Honduras, Atlántida, lat 15,75, long -86,93),

Mexiko 

 El Porvenir de Velasco Suárez, kommunhuvudort, Chiapas, 
 Campo el Porvenir, ort, Sinaloa, Culiacán, 
 Porvenir, Veracruz, Soledad Atzompa, 
 Porvenir, Puebla, Zaragoza, 
 Porvenir, Chiapas, Oxchuc,